Vexin peut désigner :
 Vexin, une région du nord-ouest de la France ;
 Vexin, un moteur-fusée développé par le Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques ;
 Vexin, une division du diocèse de Pontoise.

Voir aussi 
 Vexin-sur-Epte, une commune nouvelle française
 Vexin français, une ancienne province et une région naturelle de France, qui se situe dans le nord-ouest de l'Île-de-France et pour une petite partie en Hauts-de-France
 Vexin normand, une région naturelle de France, délimitée par les vallées de l'Epte, de l'Andelle et de la Seine
 Vexin bossu, une région naturelle du département de l'Eure en région Normandie